Loubejac est le nom porté par deux communes françaises :

 Loubejac, commune du département de la Dordogne ;
 Loubejac, ancienne commune du département du Lot, rattachée à la commune de Lalbenque.

Voir aussi:

 Loubéjac, village de la commune de L'Honor-de-Cos